Seznam měst a obcí v okrese Karviná podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)

Seznamy sídel v Česku
Obce